«War Pigs» — песня британской рок-группы Black Sabbath, она открывает второй студийный альбом группы Paranoid. Песня была написана музыкантами в знак протеста против войны во Вьетнаме.

Согласно заметкам к концертному альбому Reunion, первоначально композиция имела название «Walpurgis» и другой текст. Тексты и название были изменены во время записи Paranoid. В оригинальном варианте была выпущена Оззи Осборном на диске «The Ozzman Cometh».

Заключительная часть «War Pigs» имеет своё название, «Luke’s Wall» (названный в честь двух человек, сопровождавших группу в дороге: Geoff «Luke» Lucas и Spock Wall) и имеет более мелодичный тон, чем остальная часть песни.

«War Pigs» номинирована как № 2 в «100 лучших металических композиций» и как № 56 в списке 100 лучших гитарных соло.

После террористических атак на США 11 сентября 2001 года песня была включена в список неуместных к распространению на радио песен.

Интересные факты 
 Песня звучит в трейлере к компьютерной игры Gears Of War 3.
 В американском издании «War Pigs» значилась как «War Pigs/Luke’s Wall».
 В списке ста лучших каверов по версии журнала Metal Hammer песня в исполнении Faith No More заняла 26-е место.
 Песня звучит в фильме «300 спартанцев: Расцвет империи».
 Композиция использована также во втором сезоне сериала «Фарго».
 Фрагментом композиции War Pigs открывались концерты группы Judas Priest во время их мирового турне под названием Epitaph.(War Pigs (Black Sabbath song)/Battle Hymn)

Участники записи 
 Тони Айомми — гитара
 Оззи Осборн — вокал
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Билл Уорд — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни 1970 года
Песни Black Sabbath
Песни Faith No More
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Тони Айомми
Песни, написанные Гизером Батлером
Песни, написанные Биллом Уордом
Синглы Black Sabbath
Протестные песни